Un giorno in Disney –  serie televisiva statunitense
 Un giorno in Disney – film documentario statunitense